Quisqueya – miasto w Dominikanie
 Quisqueya – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych